Paullicorticium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Paullicorticium i familjen Hydnaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Paullicorticium